Die 18. FIFA U-20-Fußball-Weltmeisterschaft (vormalige Bezeichnung Junioren-Fußballweltmeisterschaft) fand in Kolumbien statt. Das beschloss das FIFA-Exekutivkomitee am 27. Mai 2008 in Sydney (Australien). Kolumbien setzte sich gegen die Kandidatur Venezuelas durch.

Spielorte 

Die Spiele der Weltmeisterschaft werden in den folgenden acht Städten ausgetragen:
 Bogotá – Estadio Nemesio Camacho
 Medellín – Estadio Atanasio Girardot
 Cali – Estadio Olímpico Pascual Guerrero
 Barranquilla – Estadio Metropolitano Roberto Meléndez
 Manizales – Estadio Palogrande
 Pereira – Estadio Hernán Ramírez Villegas
 Armenia – Estadio Centenario de Armenia
 Cartagena – Estadio Jaime Morón León

Qualifikation 
Bei der Endrunde traten 24 Mannschaften an, wobei 23 Plätze bei den einzelnen U-19-Kontinentalmeisterschaften vergeben wurden. Gastgeber Kolumbien war bereits für die Endrunde qualifiziert.

Der europäische Verband UEFA hatte sechs Startplätze. Diese wurden bei der U-19-Europameisterschaft 2010 vergeben, die vom 18. bis 30. Juli in Frankreich stattfand. Es qualifizierten sich Frankreich, England, Österreich, Spanien, Kroatien und Portugal. Die Niederlande und Italien schafften als Gruppenletzte nicht den Sprung unter die besten sechs.

Dem asiatischen Fußballverband AFC standen vier Startplätze zu. Als Qualifikationsturnier diente die U-19-Asienmeisterschaft 2010, die vom 3. bis 17. Oktober in China ausgetragen wurde. Hierbei qualifizierten sich Nordkorea, Australien, Saudi-Arabien und Südkorea.

Aus dem CONCACAF, dem Fußballverband Nordamerikas und der Karibik, qualifizierten sich vier Mannschaften. Als Qualifikationsturnier diente die CONCACAF U-20-Meisterschaft 2011. Diese wurde vom 28. März bis zum 10. April in Guatemala ausgetragen, wobei sich neben dem Turniersieger Mexiko auch Costa Rica, Guatemala und Panama qualifizieren konnten.

Der afrikanische Fußballverband CAF hatte vier Startplätze bei dieser WM. Als Qualifikationsturnier diente die U-20-Fußball-Afrikameisterschaft 2011, die vom 17. April bis zum 1. Mai in Johannesburg, Südafrika stattfand.

Aus dem südamerikanischen Verband CONMEBOL qualifizierten sich neben dem Gastgeber Kolumbien noch vier weitere Mannschaften bei der U-20-Fußball-Südamerikameisterschaft, die vom 31. Januar bis 12. Februar 2011 in Peru stattfand. Es qualifizierten sich Brasilien, Uruguay, Argentinien und Ecuador.

Die Oceania Football Confederation ermittelte ihren Teilnehmer bei der U-20-Fußball-Ozeanienmeisterschaft. Diese wurde vom 20. bis 29. April 2011 in Neuseeland ausgetragen.

Teilnehmer

Vorrunde 
Die Auslosung der 6 Endrundengruppen der Junioren-Fußballweltmeisterschaft 2011 fand am 27. April 2011 in Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala in Cartagena statt. Dabei entstanden die folgenden Gruppen: Die Vorrunde wurde in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die sechs Gruppensieger und Zweitplatzierten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizierten sich für das Achtelfinale.Alle Zeitangaben in Ortszeit.

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Gruppe E 

|}

|}

Gruppe F 

|}

|}

Drittplatzierte 
Die vier besten Drittplatzierten erreichten neben den jeweils beiden Gruppenersten das Achtelfinale.

!!Gruppe
 || F
 || A
 || C
 || D
 || B
 || E
|}

Finalrunde 
Alle Zeitangaben in Ortszeit.

Übersicht

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz drei 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen

Auszeichnungen

Schiedsrichter 
Für die Junioren-Weltmeisterschaft 2011 wurden von der FIFA folgende Fußballschiedsrichter und Schiedsrichterassistenten nominiert.

Weblinks

Einzelnachweise 

2011
Fußballveranstaltung 2011
Fußball (Kolumbien)
Sportveranstaltung in Kolumbien